Autostrada A2 – autostrada albanese
 Autostrada A2 – autostrada algerina
 Autostrada A2 – autostrada austriaca
 Autostrada A2 – autostrada belga
 Autostrada A2 – autostrada croata
 Autostrada A2 – autostrada greca
 Autostrada A2 – nome con cui era noto fino al 1988 questo tronco dell'autostrada italiana A1
 Autostrada A2 – autostrada italiana
Autostrada A2 – autostrada lituana
 Autostrada A2 – autostrada macedone
 Autostrada A2 – autostrada marocchina
 Autostrada A2 – autostrada olandese
 Autostrada A2 – autostrada polacca
 Autostrada A2 – autostrada rumena
 Autostrada A2 – autostrada senegalese
 Autostrada A2 – autostrada serba
 Autostrada A2 – autostrada slovena
 Autostrada A2 – autostrada svizzera
 Autostrada A2 – autostrada tedesca
 Autostrada A2 – autostrada tunisina